Wołkow, ros. Волков – rosyjskie nazwisko pochodzące od imienia Wołk
 
 Aleksandr Wołkow – kilka osób
 Aleksiej Wołkow – kilka osób
 Iwan Wołkow – radziecki polityk
 Siergiej Wołkow – kilka osób
 Konstantin Wołkow – radziecki tyczkarz
 Władisław Wołkow – kosmonauta
 Władimir Wołkow (polityk) – polityk rosyjski, także Vladimir Volkov, Vladimir Volkoff 

 biał. Wołkau Волкаў
 bułg. Wyłkow Вълков